Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

268e régiment d'infanterie
268e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires